Aleksandra Avramović (1982-), joueuse serbe de volley-ball ;
 Dimitrije Avramović (1815-1855),  peintre serbe ;
 Miguel Avramovic (1981-), joueur argentin de rugby à XV ;
 Radojko Avramović (1949-), joueur serbe de football.